Edis – nome proprio di persona maschile
 Edis – cantante turco